Phil Taylor (piłkarz)
 Phil Taylor (muzyk)
 Phil Taylor (darter)